Інґлінґи — скандинавський рід конунґів, до якого належали перші історичні правителі Швеції і Норвегії. У «Сазі про Інґлінґів» Сноррі Стурлусон оповідає про них як про нащадків вана Фрейра і подає докладний родовід. Згадуються вони і в найдавнішому англосаксонському епосі «Беовульф». Столицею 1-й династії шведських Інґлінґів була Стара Уппсала.

В історичний час конунґи з роду Інґлінґів правили в Швеції (перша половина IX століття — 1060 рік) і Норвегії (перша половина IX століття — 1319 рік). «Саги про ісландців» розповідають про ряд представників династії, які переїхали в Ісландії і стали частиною місцевої аристократії. Конунґи Гальвдан Чорний і його син Гаральд Прекрасноволосий стали засновниками роду Горфаґер, правлячої династії Норвегії.

Родовід інґлінґів базується на «Переліку Інґлінґів» скальда  (кін. ІХ ст.) та «Сазі про Інґлінґів», створеної Сноррі Стурлусоном між 1220–1230 роками.

Родовід відповідно до «Саги про Інґлінґів» 

 Ньйорд (давньосканд. Njörðr) — батько Фрейра.
 Фрейр-Інґві (давньосканд. Frej-Yngve) — походив із племені ванів, взятий в заручники асами і усиновлений самим Одіном.
 Фйольнір (давньосканд. Fjölnir) — легендарний правитель Уппсали, потонув у чані з медовим напоєм.
 Свейґдір (Svegðir / Sveigðir / Swegde) — подорожував в країну турків і Ванагейм (батьківщину ванів), звідки привіз собі дружину.
 Ванланді (давньосканд. Vanlandi) — помер від чарів.
 Вісбур (давньосканд. Vísburr) — був спалений своїми синами.
 Домальді (давньосканд. Dómalde, Dómaldi або Dómaldr) — убитий своїми підданими за неврожаї і голод в країні.
 Домар (давньосканд. Dómarr) — правління його було довгим та мирним, помер своєю смертю.
 Дюґґві (давньосканд. Dyggvi) — вперше названого конунґом в данській мові.
 Даґ Мудрий (давньосканд. Dagr) — розумів мову птахів; коли його улюблений горобець загинув в рейдґоталанд, Даґ розорив цю країну, але загинув від руки місцевого мешканця.
 Аґні (давньосканд. Agne) — зробив грабіжницький похід до Фінляндії.
 Алрік і Ерік (давньосканд. Alrekr ok Eiríkr) — сини Аґні, які вбили один одного кінськими вудилами.
 Інґві і Альв (давньосканд. Yngvi ok Álfr) — сини Алріка, закололи один одного під час сварки.
 Гуґлейк (давньосканд. Hugleikr) — син Альва.
 Йорунд і Ейрік (давньосканд. Jörundr ok Eiríkr) — сини Інґві. Ейрік загинув при завоюванні Уппсали. Йорунд став конунґом, але пізніше був розбитий галейґами (жителями Холугаланда) в Лім-фіорді і повішений.
 Аун Старий (давньосканд. Aun) — згідно саґи прожив нібито 200 років завдяки тому, що жертвував Одінові своїх синів.
 Еґіл (давньосканд. Egill) — син Ауна. При ньому лютувала банда Тунні — ватажка рабів-утікачів. Лише допомога датчан допомогла конунга відновити контроль над країною.
 Оттар Вендельський Ворон (давньосканд. Óttarr Egilsson) — син Еґіла.
 Адільс (давньосканд. Aðils Óttarsson) — син Оттара. Адільс загинув через те, що кінь скинув його головою на камінь.
 Ейстейн Адільссон (давньосканд. Eysteinn Aðilsson) — син Адільса. Разом з почтом і дружиною загинув у вогні в своєму будинку.
 Інґвар Високий (давньосканд. Yngvarr Eysteinsson) — син Ейстейна, загинув в Естонії на о. Сааремаа.
 Анунд I Першопоселенець (давньосканд. Önundr) — зробив каральний похід в Естонію, бажаючи помститися за загибель батька. Також робив просіки в лісах і сприяв заселенню Швеції.
 Інґ'яльд Підступний (давньосканд. Ingjaldr Önundarson hinn illráði) — намагався об'єднати під своєю владою розрізнені території Швеції.
 Олав Лісоруб (давньосканд. Ólafr trételgja Ingjaldsson) — став першим інґлінґом, якого назавжди вигнали з Уппсали, колонізатор Вермланду.
 Гальвдан Біла Кость (давньосканд. Hálfdan hvítbeinn) — захопив Гедмарк, Тотен і Вестфольд.
 Ейстейн Грім (давньосканд. Eysteinn Hálfdanarson) — правитель Гедмарку.
 Гальвдан Щедрий (давньосканд. Hálfdan Eysteinsson) — його резиденція розташовувалася у Вестфолі.
 Ґудрйод Мисливець (давньосканд. Guðröðr Hálfdanarson) — заколот рабом своєї дружини.
 Олав Ґейрстад-Алва (давньосканд. Ólafr Geirstaða-Álfr) — захопив Вінґулмарк. Ділив володіння батька з братом Гальвданом.
 Рйоґнвальд Славетний (давньосканд. Rögnvaldr heiðumhæri Ólafsson) — згадується в сазі Коло Земне.
 Гальвдан Чорний (давньосканд. Hálfdan svarti) — прізвисько отримав через колір свого волосся.
 Гаральд Прекрасноволосий, або Світловолосий (давньосканд. Haraldr hárfagri) — перший король Норвегії, засновник роду Горфаґера (Харфаргів).

Королі Норвегії 
Наприкінці IX ст. Норвегія об'єдналася в одне королівство. На західному березі Віку (тепер Християнс-фйорд) був розташований фольк Вестерфйорд, у якому правили конунґи з династії Інглінгів, які вважали себе нащадками Одіна і, правдоподібно, прийшли з Уппсали.

Нижче наведений список королів Норвегії з цієї династії та роки їх правління (в дужках). Перелік впорядковано за хронологічним принципом.

 Гальвдан Чорний (? — 863);
 Гаральд I Прекрасноволосий (885 — бл.933, до 900 р. конунг Вестфолла);
 Ейрік I Кривава Сокира (бл. 933 — 934);
 Гокон I Добрий (934—959);
 Гаральд II Сірий Плащ (959—974);
 Сіґурд «Свиня» (974—1018, конунг Східної Норвегії);
 Олаф I Трюґґвасон (994—1000);
 Олаф II Гаральдссон (1016—1028);
 Маґнус I Добрий (1035—1047);
 Гаральд III Суворий (1046—1066);
 Маґнус II Гаральдссон (1066—1069);
 Олаф III Спокійний (1067—1093);
 Гокон I Маґнуссон (1093—1095);
 Маґнус III Босоніг (1073—1103);
 Ейстейн I Маґнуссон (1103—1122);
 Сіґурд I Хрестоносець (1103—1130);
 Олаф IV Маґнуссон (1103—1116);
 Гаральд IV Ґіллі (1130—1136);
 Маґнус IV Сліпий (1130—1135, 1137—1139);
 Інґе I Горбань (1136—1161);
 Сіґурд II Мунн (1136—1155);
 Маґнус Гаральдссон (1136—1145);
 Ейстейн II Гаральдссон (1142—1157);
 Гокон II Широкоплечий (1157—1162);
 Маґнус V Ерлінґссон (1162—1184);
 Сверрір I Сіґурдссон (1184—1202);
 Гокон III Сверрірссон (1202—1204);
 Ґутторм I Сіґурдссон (2 січня 1204—12 серпня 1204)
 Інґе III Бардссон (1204—1217);
 Гокон IV Старий (1217—1263);
 Маґнус VI Виправник Законів (1263—1280);
 Ейрік II Маґнуссон (1280—1299);
 Гокон V Маґнуссон (1299—1319).

Див. також 
 Скельдунґи

Джерела 
 Войтович Л. Гольмґард: де правили руські князі Святослав Ігоревич, Володимир Святославич та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал. — К., 2015. — № 3 (522) за травень-червень. — С. 37-55. ISSN 0130-5247

Примітки

Посилання 
 Країна епічних подій та її осередок: первісна фонетика й семантика назви (на матеріалі індоєвропейських етнічних спільнот) 
 http://www.heimskringla.no/wiki/Ynglingatal_(B1) 
 Історія інґлінґів 

Легендарні королі Швеції
Королі Норвегії
Середньовічна Норвегія